Автомагистралната мрежа в Гърция включва 20 магистрали, повечето от които са напълно изградени. Най-важните с международно значение са две - Автомагистрала А1 от границата със Северна Македония покрай Солун за столицата Атина, осъществяваща сухопътната връзка на страната с Централна и Западна Европа. Те са с пътна (ТОЛ) такса.

Другата магистрала с международно значение е Егнатия Одос (А2), изцяло гръцка алтернатива на древния военен римски път Виа Егнация.

Списък на магистралите